Arrowsmith (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Arrowsmith (film), een Amerikaanse dramafilm uit 1931 onder regie van John Ford
Arrowsmith (Mid West), plaats in West-Australië
Arrowsmith (rivier), een rivier in West-Australië